41-й выпуск  Гран-при Наций — шоссейной однодневной велогонки в формате индивидуальной раздельной гонки, проводившейся во Франции. Гонка протяжённостью 90 километров состоялась 6 октября 1974 года. Победу одержал нидерландский велогонщик Рой Схёйтен.

Результаты

Ссылки 
 Гран-при Наций 1974 на FirstCycling
 
 
  

1974 год в велоспорте
Спорт во Франции в 1974 году
Октябрь 1974 года